De Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente (VGST) is een van oorsprong gereformeerde studentenvereniging in Enschede. De vereniging is opgericht op 16 juni 1983 en heeft circa 90 leden. Leden zijn Wetenschappelijk Onderwijs- en hbo-studenten en aanvaarden het doel en de grondslag van de vereniging. Het doel van de vereniging is de leden te helpen een christelijke inhoud aan hun studentenleven te geven. De grondslag van de vereniging is de Bijbel, specifiek zoals het is samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid.

Ontstaan 
Voor de oprichting van de VGST bestond er in Enschede een soort hbo-vereniging met een sterk informeel karakter. De statuten bestonden uit een enkel artikel “De hbo-vereniging Twente heeft geen naam, en zeker geen Latijnse”. De gereformeerde studenten kwamen af en toe samen voor een Bijbelstudie of feestje. In 1978 werd een serieuze poging gedaan om een studentenvereniging op te richten, maar omdat men het niet eens kon worden over het toelaten van leden die niet gereformeerd-vrijgemaakt zijn, kwam het er niet van. Het vraagstuk of een gereformeerd-vrijgemaakte studentenvereniging ook niet-gereformeerd-vrijgemaakte leden zou mogen hebben, leefde sinds de jaren 60 bij de gereformeerd-vrijgemaakte studentenverenigingen, zeker nadat vergelijkbare studentenverenigingen in Groningen en Amsterdam (o.a. ASV Dionysos) wel de lidmaatschapseisen verruimd hadden en als gevolg daarvan twee nieuwe verenigingen in Groningen en Amsterdam waren opgericht.
Nadat in 1981 de Technische Hogeschool Twente verandert in Technische Universiteit Twente wordt alsnog een vereniging opgericht, naar het voorbeeld van een aantal andere VGS-en in andere studentensteden. Hoewel de meeste VGS-verenigingen enkel universitaire studenten toelieten, mogen hbo'ers gewoon lid worden van de VGST en in zekere zin wordt de al bestaande vereniging gecontinueerd.
De VGST is officieel opgericht op 16 juni 1983.
De Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente ontwikkelt zich in de loop der jaren als een christelijke, intellectuele, sociale en studentikoze vereniging met een groot aantal mores, tradities, activiteiten en een hoog activisme.

Verschijnen in de media 
De VGST heeft regelmatig de aandacht getrokken door in de media te verschijnen met ludieke en maatschappij-kritische acties. Ze wist ook de studie Psychologie van de Universiteit Twente in verlegenheid te brengen door enkele leden onvoorbereid naar het eerstejaars tentamen te sturen. Toen deze studenten toch het eerstejaars vak Inleiding Psychologie wisten te halen, werd dit breed uitgemeten in de Universiteitskrant en het Nederlands Dagblad. Binnen en buiten de vereniging staat de VGST bekend om de nadruk op creatieve acties. Zo werd er een kapel gebouwd in een huis van studenten van de Theologische universiteit in Kampen en werd er een Volkswagen Polo in de woonkamer van een VGSD-huis gezet. Een huis in Wageningen werd voorzien van een waterval. Veel van deze acties haalden tevens de landelijke krant. In 2011 haalde de vereniging opnieuw de krant doordat enkele leden, die verkozen wilden worden in de senaat van de vereniging, midden in de nacht de woonkamer van een van de studentenhuizen betegelden.

Organisatie 
De VGST wordt bestuurd door een senaat die circa 25 commissies onder zich heeft. De senaat bestaat uit een praeses, abactis, fiscus en assessor. Opvallend kenmerk van de vereniging is dat het aantal leden dat actief is in commissies meer dan twee derde van de vereniging is.

Vaste activiteiten

Lezingen 
Circa vijf keer per jaar worden lezingen georganiseerd die verband houden met een jaarthema. Tevens worden er één à twee lezingen georganiseerd door disputen.
De lezingen hebben vaak een theologische, maatschappelijke of filosofische inslag. Voorbeelden uit het jaar met als jaarthema vrijheid zijn: "Vrijheid, visie en fictie" gehouden door Prof. dr. H.E.S. Woldring, "Vrijheid en vrede" gehouden door prof. dr. Mient Jan Faber, "Een blad voor de mond; Het recht op kwetsen en de vrijheid van meningsuiting" gehouden door mr. G. J. Spijker en "Wordt veranderd door de vernieuwing van jullie denken!" gehouden door prof. dr. G.C. den Hertog.
Daarnaast worden er christelijk toerustende lezingen georganiseerd.

Bijbelstudie 
Een keer per twee weken wordt op donderdagavond Bijbelstudie gehouden in groepen die vaststaan voor een jaar. Vaak worden er verschillende thema’s en/of Bijbelboeken behandeld.

Themagroepen 
Drie keer per jaar wordt op donderdagavonden met een groep doorgepraat over een bepaald thema, vaak aan de hand van een boek. Een thema wordt drie avonden lang behandeld, totaal dus negen avonden. Themagroeponderwerpen van het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld: Apologetiek, Klassieke muziek, Omzwervingen (Chaim Potok), Global warming, Waar zijn de intellectuelen (Frank Furedi), Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (Francis Fukuyama) en medische ethiek.

Sociëteit 
Elke donderdag houdt de VGST sociëteit waarbij de praeses om twaalf uur een praatje houdt en een toost uitbrengt op de vereniging.

Algemene Vergaderingen 
Elk jaar worden er vijf algemene vergaderingen gehouden en één jaarvergadering. Op de jaarvergadering worden de nieuwe leden en de senaat geïnstalleerd. Op alle vergaderingen worden er door de vereniging besluiten genomen over serieuze en minder serieuze zaken.

Jaarlijkse activiteiten

Dies Natalis 
Elk jaar wordt rond maart de verjaardag, de Dies Natalis, van de VGST gevierd. Alle zuster- en broederverenigingen uit den lande worden uitgenodigd voor dit gala. Er is een diner, er wordt cabaret opgevoerd en er wordt aansluitend een dansfeest gehouden.

Congres 
Aan het begin van het kalenderjaar organiseert de VGST een jaarlijks congres. Dit congres is toegankelijk voor ouders, leden van broederverenigingen en andere geïnteresseerden. Op dit congres worden over de gehele dag verspreid lezingen en workshops gehouden gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. ‘s Avonds wordt cabaret opgevoerd.

Weekenden 
Als afsluiting van het verenigingsjaar wordt een weekend zonder georganiseerde activiteiten gehouden op - meestal - een waddeneiland. Tweemaal per jaar wordt een amicaal weekend gehouden. Een andere VGS-vereniging bezoekt Enschede en de VGST bezoekt een VGS-vereniging. Deze weekenden beginnen vaak met een feest en worden gevolgd door diverse activiteiten. Vrijwel alle amicale weekenden tussen de VGS-verenigingen hebben dit format. Op een weekend in januari of maart wordt het februariweekend gehouden, bij voorkeur aan het einde van de UT-tentamenweken van het tweede kwartiel. De leden zitten dan een weekend lang met elkaar op een kampeerboerderij in de regio.

Novitiaat 
Om lid te worden van de VGST dient men een introductieperiode te doorlopen van een week. De introductieperiode van de VGST is een ontgroening die zich onderscheidt van ontgroeningen van veel niet-christelijke verenigingen doordat de nadruk ligt op persoonlijke vorming en groepsbinding en alcoholgebruik door eerstejaars niet toegestaan is.

Disputen 
De VGST onderscheidt A- en B-disputen. A-Disputen zijn door de senaat erkend en voldoen aan bepaalde regels, zo komen ze bijvoorbeeld regelmatig bij elkaar, schrijven ze artikelen voor het Kleintje VGST en hebben ze een minimumaantal leden.

Φ 

Het filosofiedispuut van de VGST heeft een lange voorgeschiedenis. Ooit is dispuut F.I.L.O.S.O.F.I.E. opgericht wegens een behoefte aan filosofische verdieping door sommige leden. Toen echter in 1994 het aantal leden drastisch daalde en geen nieuwe leden werden gevonden kon men niet anders dan het dispuut opheffen. Nog in hetzelfde jaar is Φ (phi) opgericht, omdat er toch blijvend behoefte bleek aan inhoudelijke verdieping in de filosofie binnen de VGST.
Het dispuut behandelt elk jaar een andere filosoof. Grote namen als Parmenides, Plato, Augustinus, Pascal, Spinoza, Rousseau, Schopenhauer, Kierkegaard, Wittgenstein, Dooyeweerd, Arendt en Berlin staan op de lijst van behandelde onderwerpen. Dit jaar staat de filosoof David Hume op het programma.
Geprobeerd wordt het denken van de filosoof te begrijpen en met een kritische houding zijn filosofie op waarde te schatten.

Ethics Ltd. 
Ethics Ltd. is opgericht rond juni 1989 en is daarmee het oudste dispuut van de VGST. Het dispuut houdt zich bezig met de studie naar ethische vraagstukken die men tegen kan komen in het dagelijks leven. Het is opgericht om studie te doen en vorming te geven aan mensen die waarschijnlijk later in het bedrijfsleven terechtkomen en hierin weloverwogen morele keuzes willen kunnen maken. Om ook in het persoonlijke leven de dilemma’s te kunnen tackelen behandelt Ethics Ltd. ook politiekgeoriënteerde ethiek of bestudeert het manieren hoe de samenleving goed kan worden ingericht.

Cauvin 
Theologisch dispuut Cauvin is geboren op 9 september 1995, toen een groepje VGST’ers besloot de Institutie van Jean Cauvin te gaan behandelen. Sindsdien is er heel wat theologie door cauvinisten behandeld, zoals de biecht, evangelische theologie, verbond en kerk.

Kasten 
Kasten – deze term staat voor verenigingshuizen – zijn een groot onderdeel van de verenigingscultuur. Er zijn een ruime twintig kasten, waarvan het merendeel enkel wordt bewoond door VGST’ers. Kasten blijven jarenlang bestaan. De oudste huidige kast is opgericht in 1987.

Verbanden

IFES 
De VGST is lid van het overkoepelende studentenverband IFES-Nederland. Door dit lidmaatschap is het voor de leden mogelijk conferenties als de Lead-It! (vroeger BIK), Read-It! (vroeger KIK) en Live-It! (vroeger TOKO) te bezoeken. Bij de Lead-It! en Read-It! krijgen respectievelijk besturen en Bijbelstudieleiders toerusting en de Live-It! is een conferentie waar zeer veel leden (ongeveer 600) van alle bij IFES-Nederland aangesloten verenigingen voor een lang weekend samenkomen met als doel toerusting in het christelijk geloof.
Via IFES-Nederland heeft de VGST contact met het merendeel van de christelijke studentenverenigingen in Nederland.

VGS-Nederland 
Door lidmaatschap van het samenwerkingsverband VGS-Nederland zijn er hechte banden met elf andere gereformeerde studentenverenigingen in Nederland, te weten:
 FQI, voluit Corpus Studiosorum in Academia Campensi "Fides Quadrat Intellectum"
 VGSR, voluit Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam
 VGSD, voluit Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft
 VGSW, voluit Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen
 GSVG, voluit Gereformeerde StudentenVereniging te Groningen
 GSVA, voluit Gereformeerde StudentenVereniging te Amsterdam "Petrus Plancius"
 VGSEi, voluit Vereniging van Gereformeerde Studenten te Eindhoven
 Vegetist, voluit Vereniging van Gereformeerde Tilburgse en Bredase Studenten
 VGSN-TQ, voluit Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen - Thesaurum Quaeritans
 VGSL, voluit Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden "Franciscus Gomarus"
 VGSU, voluit Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht

Behalve deze verenigingen zijn er ook banden met enkele hbo-verenigingen. Deze horen formeel bij de hbo-variant van VGS-Nederland, namelijk HBOLOOG.
 Absens Carens (Zwolle), voluit GHBOV Absens Carens
 Pro Deo (Deventer), voluit CHBOV Pro Deo
 It Bernlef Ielde (Leeuwarden), voluit GHBOV It Bernlef Ielde

Met al deze verenigingen worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijke weekenden, studentikoze acties en feesten. Op deze manier komen de leden regelmatig met elkaar in contact, wat gedeeltelijk de vroegere gereformeerde zuil in stand houdt.

ChOOSE 
Met drie andere christelijke studentenverenigingen in Enschede wordt het overlegorgaan ChOOSE, voluit "Christelijk Overleg Orgaan Studenten in Enschede" gevormd. Via dit overleg hebben de studenten van de vier verenigingen contact met elkaar en worden sommige gezamenlijke activiteiten ontplooid. Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van contact met elkaar of op evangelisatie.

Overig

Kleintje VGST 
Het Kleintje VGST is het verenigingsorgaan van de VGST en verschijnt zeven keer per jaar.

Viets 

De Viets is de vierpersoonstandem van senaat Bijvank. De Viets deed haar intrede in de vereniging op de 29e jaarvergadering der VGST. Op 6 oktober stond senaat Bijvank met de Viets in het Nederlands Dagblad.

Externe link 
 Officiële website van de Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
 Officiële website van het dispuut Phi

Confessionele studentenvereniging
Studentenvereniging in Enschede